K-8 (1916) – brytyjski okręt podwodny typu K z I wojny światowej
 K-8 (1960) – radziecki atomowy okręt podwodny z okresu powojennego
 K-8 (1970) – polski poławiacz torped
 K-8 (pocisk rakietowy) – radziecki pocisk rakietowy powietrze-powietrze